KUDAI es una banda de thrash metal y metal industrial formada en 2002 en Guipúzcoa, País Vasco, España. Cantan en euskera, y su estilo de metal pesado y violento con sintetizadores, computadores y la voz melódica de David lo hacen relacionar con Fear Factory y Rob Zombie.

Biografía 
En 2002, por la ciudad de San Sebastián, los amigos Ekaitz (Eka) y Bortx empezaron a tocar juntos queriendo formar un grupo de música, cantando Ekaitz mientras que Borja se encargaba de la guitarra eléctrica y programación del resto de instrumentos.

Dándose cuenta de que no era el tipo de voz que buscaban, en julio del mismo año se pusieron en contacto con David, que cantaría y tocaría la guitarra, pasando Ekaitz a ocuparse del bajo. Unos meses más tarde entraría Tito como batería, dando por completo el grupo y adoptando el nombre a partir del dios tártaro Kudai, el cual encontraron casualmente navegando por Internet.

En los meses siguientes, empezaron a componer las canciones que más tarde grabarían para el disco "Hutsa", empezando a dar conciertos por todo Guipúzcoa. Queriendo darle un toque más moderno al grupo, Bortx empezaría a programar sintetizadores y samplers que reforzarían la música que hacían. Debido al accidente sufrido por un componente del grupo, la grabación del disco se tuvo que retrasar unos meses, pero finalmente, en septiembre de 2003, entraron a grabar "Hutsa" en los estudios Sonido XXI de Esparza de Galar, en Navarra, ayudados por los hermanos Juanan y Javier San Martín.

En esa grabación colaboró el cantante Sergio (del grupo Eraso!) cantando en la canción que daría título al disco. También colaboró Alber Nekrotech (Nekrotech) añadiendo los samplers en la canción "Ni naiz"'''. En junio de 2004 saldría el disco de la mano de Oihuka.

En septiembre del mismo año, se grabó el videoclip de "Ni naiz" (dirigido por Fran Araujo), que fue emitido en varias cadenas de televisión recibiendo muy buenas críticas. En los premios de EITB Gaztea Sariak de 2005 el video fue nominado en el apartado de videos y, aunque no se consiguió el premio, el hecho de ser nominado fue sin duda un gran éxito para el grupo.

En diciembre de 2004 Alber Nekrotech hizo una remezcla del tema "Ni naiz", de nombre "NxN (Ni nintzen)", que le daba otro punto de vista más bailable a la canción.

En 2005, sin dejar de dar conciertos, el grupo empezó a componer el que sería el segundo disco y en noviembre del mismo año, igual que con el disco anterior, se grabó el segundo disco de KUDAI en los estudios Sonido XXI, otra vez con la inestimable ayuda de los técnicos San Martín.

Esta vez, tuvieron varias colaboraciones: Luisillo (Skalariak), Layla (Nok), Brigi (Koma), Alber (Nekrotech), Iker Sánchez e Igor Fdez. Cada cual le dio a la canción elegida un toque personal, enriqueciendo el disco.

 Miembros 
 David (voces y guitarras) Bortx (guitarras y programaciones) Urtzi (bajo) Tito (batería) Miembros pasados 
 Eka (bajo) Discografía 
 Hutsa (2004)
 Arima Eroslea (2006)
 Shah Mat (2009)
 Arezko Dorreak'' (2013)

Enlaces externos 
 www.KUDAI.org - Página oficial
 KUDAI en la web de ‘Euskadiko Soinuak / Sonidos de Euskadi’ (Departamento de Cultura del Gobierno Vasco)
 MySpace de KUDAI
 Video "Ni Naiz" en YouTube
 KUDAI en Jamendo 

Artistas de Oihuka
Grupos de música del País Vasco
Grupos de música industrial de España
Grupos de metal industrial de España
Grupos de thrash metal de España
Grupos de heavy metal de España
Grupos de música de los años 2000